Puchar Tygrysa 2004 jest to 5 edycja tego turnieju. Rozgrywany był w dniach 7 grudnia 2004 - 16 stycznia 2005. Uczestniczyło w nim 10 azjatyckich reprezentacji.

Zespoły

Wyniki

Faza grupowa

Grupa A

Group B

Faza pucharowa

Półfinały

Pierwsze mecze

Rewanże 

Singapur wygrał 8-5

Indonezja wygrała 5-3

Mecz o 3 miejsce

Finał

Pierwszy mecz

Rewanż 

Singapur wygrał 5-2

Nagrody

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

2004 w piłce nożnej
ASEAN Football Championship